Rava kan syfta på:

 Rava – ett kvinnonamn

Geografi

Kroatien 

 Otok Rava – en ö